Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Pešić – serbski piłkarz
 Darko Pešić – czarnogórski lekkoatleta
 Dušan Pešić – serbski piłkarz
 Svetislav Pešić – jugosłowiański koszykarz i trener
 Vesna Pešić – serbska polityk

Nazwiska południowosłowiańskie